Train à Grande Vitesse, een Franse hogesnelheidstrein van de SNCF
TGV (drank), een mixdrank met tequila, gin en wodka
TGV (tijdschrift), vaktijdschrift van de beroepsvereniging VGVZ
TGV (film), een film